

Lokalizacje

Luksemburg 
 Grund – dzielnica Luksemburga

Niemcy 
 Grund – dzielnica Münchberga
 Bad Grund (Harz) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osterode am Harz

Osoby 
 Alfred Grund – austriacki geolog
 Annelies Grund – niemiecka pisarka
 Georg Grund – duński dyplomata
 Hans-Günter Grund – niemiecki piłkarz
 Peter Grund – niemiecki architekt

Zobacz też 
 Beyendorfer Grund
 grunt